1:a gardesdivisionen kan avse:

 1:a gardesdivisionen (Tyskland) – en tysk infanteridivision som existerade mellan 1818 och 1919
 1:a gardesdivisionen (Ryssland) – en rysk gardesdivision som existerade mellan 1813 och 1918